ITV steht für:

Fernsehen:
 Independent Television bzw. ITV plc, ein Netzwerk von britischen Fernsehsendern
 ITV (Fernsehsender), ehemals ITV1, Hauptsender des Independent Television Netzwerkes
 ITV Studios Germany, ein deutsches Fernsehproduktionsunternehmen und Tochterfirma von Independent Television
 Apple iTV, der Projekt-Codename für Apple TV
 İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti, der staatliche aserbaidschanische Radio- und Fernsehsender
 Interactive TeleVision: Interaktives Fernsehen
 Internacia Televido, ein brasilianischer Sender, welcher in Esperanto sendet
 ITV (Independent TV), ein ehemaliger thailändischer Fernsehsender, seit 2008 ersetzt durch Thai PBS

Sonstiges:
 Internationale Theosophische Verbrüderung, eine theosophische Organisation
 Improved TOW Vehicle, ein Waffenträger für Raketen des Typs BGM-71
 Inspección Técnica de Vehículos, das spanische Gegenstück zum deutschen und österreichischen TÜV
 Institut für Textil- und Verfahrenstechnik, Denkendorf, ein Forschungsinstitut für Textiltechnik
 integraler Taktverkehr
 Internally Transportable Vehicle, ein lufttransportfähiger Geländewagen des USMC
 Internationales Teleskoptreffen Vogelsberg, ein alljährliches Astronomie-Camp im Naturpark Hoher Vogelsberg

ITV